Batzer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Batzer (1882–1938), deutscher Lehrer
 Hans Batzer (1919–1990), deutscher Chemiker
 Maria Batzer (1877–1965), deutsche Schriftstellerin
 Paul Batzer, deutscher Politiker (NSDAP)